A Fidzsi-szigeteki labdarúgó-válogatott Fidzsi-szigetek válogatottja, melyet a Fidzsi-szigeteki labdarúgó-szövetség (Fiji Football Association) irányít.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – második helyezett
 1966 – nem vett részt
 1969 – negyedik helyezett
 1971 – első kör
 1975 – negyedik helyezett
 1979 – második helyezett
 1983 – második helyezett
 1987 – nem vett részt
 1991 – első helyezett
 1995 – harmadik helyezett
 2003 – első helyezett
 2007 – második helyezett
 2011 – negyedik helyezett
 2014 – negyedik helyezett

Játékosok

Jelenlegi bő keret 
A lista azon fidzsi labdarúgókat tartalmazza, akik az elmúlt 12 hónapban (2015. november 7-hez képest) pályára léptek a Fidzsi-szigeteki válogatottban. A játékosok mezszámai a 2015. november 9-i, Vanuatu elleni mérkőzés adatai alapján lettek feltüntetve.
A játékosok adatainak utolsó frissítési ideje: 2015. november 10.

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|

Szövetségi kapitányok 

 Sashi Mahendra Singh (1960–1976)
 Moti Musadilal (ca. 1979)
 Rudi Gutendorf (1981)
 Wally Hughes (1981–1982)
 Michael Thoman (1983–1986)
 Rudi Gutendorf (1987)
 Anand Sami (ca. 1995)
 Danny McLennan (1998)
 Billy Singh (1998–2002)

 Les Scheinflug (2002)
 Lee Sterrey (2003)
 Tony Buesnel (2004)
 Juan Carlos Buzzetti (2006–2009)
 Yogendra Dutt (2009–2010)
 Gurjit Singh (2011)
 Juan Carlos Buzzetti (2011–2015)
 Frank Farina (2015–)

Források

További információk 
Fidzsi-szigeteki labdarúgó-szövetség

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott